Il singolare del torneo di tennis WTA Austrian Open 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrice Sandra Cecchini che ha battuto in finale Mariana Pérez-Roldán 6–4, 6–0.

Teste di serie

 Sabrina Goleš (primo turno)
 Tine Scheuer-Larsen (semifinali)
 Angelika Kanellopoulou (primo turno)
 Petra Huber (primo turno)

 Sandra Cecchini (campionessa)
 Anne Minter (primo turno)
 Andrea Betzner (primo turno)
 Belinda Cordwell (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Austrian Open 1986